Паркман ():

Топонимы

Соединённые Штаты Америки 
 Паркман (Вайоминг)
 Паркман (Мэн)
 Паркман (Огайо)

Фамилия 
 Паркман, Френсис (1823—93) — американский историк и литератор.